Nemanjić steht für:
 Nemanjić, eine mittelalterliche serbische Herrscherdynastie

Nemanjić ist der Familienname folgender Personen:
 Vukan Nemanjić (* 12. Jahrhundert), König von Zeta und Prinz von Raszien
 Stefan Nemanjić (zwischen 1150 und 1196–1227), serbischer Großžupan und König von Raszien
 Vratko Nemanjić, serbischer Adeliger und Heerführer des Kaisers Stefan Dušan
 Rastko Nemanjić, besser bekannt als Sava von Serbien (1175–1236), serbischer Heiliger